Джед Аллан Браун (; 1 марта 1935, Нью-Йорк — 9 марта 2019) — американский актёр кино, телевидения и театра.

Биография 
Его отец был профессиональным музыкантом. Предками Аллана были украинцы по фамилии Барановские, эмигрировавшие в США в 1910 году. От них актеру досталась вторая фамилия Браун. В детстве Джед мечтал пойти по стопам отца, позднее задумывался о карьере радиоведущего. Окончил университет (факультет драматического искусства).

Благодаря яркой внешности и высокому росту (191 см) фактурный актёр без проблем нашёл себе применение на экране и сцене.

Аллан известен прежде всего как актёр сериалов. Дебютировал в роли Эйса Хаббарда в мыльной опере канала CBS «Любовь к жизни» в 1964 году. Далее последовала работа в сериале «Тайная буря», где Джед воплотил образ профессора колледжа Пола Бриттона. Наибольшую популярность ему принесла роль патриарха семейства Кепвеллов СиСи в телесаге «Санта-Барбара». Также к успехам актёра можно отнести роли в сериалах «Лесси», «Дни нашей жизни» (два года подряд Лучший актёр мыльных опер по версии Soapy Awards, номинация на Дневную премию «Эмми») и «Беверли-Хиллз 90210».

В 1997 году появился во французской комедии «Арлетт» в роли импозантного американца.

Личная жизнь 
В 1958 году женился на дизайнере Тоби Браун. У пары трое сыновей — Митч, Дин и Рик. Супруга ушла из жизни в 2001 году. Джад Аллен проживал в Палм Дезерт, что в Южной Калифорнии. Увлекался музыкой (рояль и банджо), путешествиями, игрой в боулинг и гольф. Умер 9 марта 2019 года, через восемь дней после своего 84-го дня рождения.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Герои «Санта-Барбары» 30 лет спустя
 Jed Allan: Russian vodka best in the world